Ерёмовка (Еремовка) — название населённых пунктов:
 
 Ерёмовка — посёлок в Добрушском районе Гомельской области Белоруссии.
 Ерёмовка — село в Ровеньском районе Белгородской области России.

См. также 
 Яремовка